Jessore (stad) - Een stad in Bangladesh
Jessore (zila) - Een district in Bangladesh
Jessore Sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh